Cicada (englisch: Singzikade) ist:
 Cicada (Gattung), Gattung aus der Familie der Singzikaden
 Cicada (Band), britische Band 
 Cicada (Rennpferd), amerikanisches Rennpferd (1959–1981)

Cicada steht für:
 Cicada (2020), Filmdrama von Matthew Fifer und Kieran Mulcare aus dem Jahr 2020
 Dark Web: Cicada 3301, kurz auch nur Cicada 3301, Actionfilm von Alan Ritchson aus dem Jahr 2021
 Cicada, in Planung befindliches Filmprojekt

Cicada ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Cicada, Bischof von Albenga (1554–1572)
 Giovanni Batista Cicada, Kardinalbischof von Sabina (1569–1570)

Die Abkürzung CICADA steht für:
 Centre for Interdisciplinary Computational and Dynamical Analysis an der University of Manchester

Siehe auch:
 Cicada 3301, unbekannte Organisation, die seit 2012 mehrfach komplexe Rätselserien veröffentlichte